Käsemarkt ist die Bezeichnung von

Käsemarkt (Wüstung), einer Wüstung in der Gemeinde Königsee-Rottenbach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen

Käsemarkt in Alkmaar